Дорида может означать:

 Дорида — небольшая гористая область в Центральной Греции.
 Дорида — область в Малой Азии, граничившая с Карией, так называемый дорийский гексаполис, «шестиградье» (союз шести дорических городов Малой Азии: Линд, Камир, Ялис, Кос, Книд и Галикарнас).
 Дорида (океанида) — в древнегреческой мифологии нимфа, дочь титана Океана и Тефиды, мать Нереид.
  — в древнегреческой мифологии одна из Нереид.
 Дорида (жена Дионисия) — жена Дионисия Старшего.
 (48) Дорида — крупный астероид основного пояса.

См. также 
 Дорис